Joe Satriani – chitarrista, compositore, cantautore e insegnante statunitense
 Joe Satriani – album di Joe Satriani del 1995
 Joe Satriani – EP di Joe Satriani del 1984